«Светлый путь» — советская музыкальная кинокомедия, снятая в 1940 году.

В фильме впервые прозвучала знаменитая песня Исаака Дунаевского на стихи д’Актиля — «Марш энтузиастов».

Сюжет 
Прототип главной героини фильма — Клавдия Фёдоровна Сахарова, инициатор стахановского движения многостаночниц в текстильной промышленности.

В фильме главная героиня — неграмотная деревенская девушка Таня Морозова, которая проходит путь от домработницы до передовой ткачихи. В деревне она жила у хозяйки на положении служанки — настоящая золушка, которая, впрочем, отличалась сообразительностью и тягой к знаниям. Прогнанная со службы взревновавшей хозяйкой, Таня устраивается простой уборщицей на ткацкую фабрику имени Ногина (съёмки происходят на действующей ново-ткацкой фабрике в городе Ногинск Московской области), но затем в скором времени становится одной из ткачих. Отличившись в борьбе с вредителями, Татьяна становится участником стахановского движения и добивается выдающихся успехов в интенсификации труда: вместо положенных 8 станков она умудряется следить за целым цехом в 150 станков.

Кульминация фильма — награждение её орденом Ленина: вчерашняя золушка оказывается в прекрасном дворце, где от радости кружится в танце среди хрустальных люстр и позолоченных зеркал. Помимо «производственной линии» намечена в фильме и любовная коллизия: на протяжении всего своего «светлого пути» героиня тайно влюблена в обаятельного молодого инженера, Алексея Лебедева, но считает себя недостойной такого умного и интеллигентного человека — пока её не награждают орденом.

В ролях 

 Любовь Орлова — Татьяна Ивановна Морозова
 Евгений Самойлов —  Алексей Николаевич Лебедев
 Елена Тяпкина — Мария Сергеевна Пронина
 Владимир Володин — Пётр Устинович Талдыкин
 Осип Абдулов — Федор Карпович Дорохов
 Николай Коновалов — Николай Зубков
 Анастасия Зуева — Аграфена Лукинична
 Рина Зелёная — секретарша
 Павел Оленев — Курнаков
 Фёдор Селезнёв — Самохин
 В. В. Жидкова — хозяйка
 Вера Алтайская — Клава
 Нина Федосюк — Маруся
 Александра Терёхина — Варя

Съёмочная группа 
 Сценарий — Виктор Ардов
 Режиссёр — Григорий Александров
 Оператор-постановщик — Борис Петров
 Художник-постановщик — Борис Кноблок
 Композитор — Исаак Дунаевский
 Текст песен — Анатолий Д’Актиль, Михаил Вольпин
 Звукорежиссёры — Валерий Попов, Николай Тимарцев
 Монтаж — Ева Ладыженская
 Директор картины — Б. Г. Чижов

Съёмки 
Фильм снят по агитационной пьесе Виктора Ардова «Золушка». Сценарий и его первоисточник были призваны оправдать ряд карательных мер, которые затронули страну в конце 1930-х годов. Значительная часть бытовых сцен снималась в Троице-Сергиевой лавре, производственные эпизоды — на Богородско-Глуховской мануфактуре в Ногинске (здание Новоткацкой фабрики). В самом начале фильма, когда по радио передают серию утренников, звучат музыкальные темы Исаака Дунаевского из другого фильма Григория Александрова с Любовью Орловой — «Веселые ребята».

Прокат и издания 
Фильм вышел в прокат 8 октября 1940 года. В американский прокат фильм поступил под названием «Таня». После смерти Сталина в картине для её последующей демонстрации были купированы некоторые эпизоды и кадры (например, со статуей Сталина на ВДНХ, с упоминанием в правительственной телеграмме Молотова).

Полная версия фильма была показана в начале 1990-х, в программе «Киноправда?» на 1 канале ТВ, а в 2002 г., к столетию со дня рождения Любови Орловой, на канале РТР была вновь показана полная версия фильма, но уже с «восстановленным» качеством изображения.

В 1990-е и 2000-е годы фильм выпускался на домашних видеокассетах. Впоследствии на DVD выпускаются как сокращённая, так и полная (издатель — «Восток В») версии фильма.

Оценки 
Пётр Вайль о фильме:

Фильм «Светлый путь» — без преувеличения культовый. Это важно понимать, когда смотришь картину. Фильм не просто популярный и любимый, а как может быть иначе, когда собрано такое созвездие: режиссёр — Александров, композитор — Дунаевский, главная роль — Любовь Орлова, а с ней в компании — Евгений Самойлов, Владимир Володин, Рина Зелёная. Фильм именно культовый, потому что по нему можно строить жизнь, выбирать модель мировосприятия и поведения.

Примечания

Ссылки 
 [www.pseudology.org/songs/March_entuziastov.htm «Марш энтузиастов»] из кинофильма «Светлый путь»
 За что Сталин забраковал «Светлый путь»

Фильмы СССР 1940 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1940 года
Фильмы по сценариям Виктора Ардова
Фильмы на русском языке